Bajramović est un patronyme bosniaque composé de l'élément Bajram, dérivé du turc bayram (« fête »), et du suffixe patronymique slave -vić.

Il est porté notamment par :
 Kenan Bajramović (né en 1981), joueur de basket-ball bosnien ;
 Mensur Bajramović (né en 1965), joueur puis entraîneur de basket-ball bosnien ;
 Šaban Bajramović (1936–2008), musicien rom / serbe ;
 Zlatan Bajramović (né en 1979), joueur de football bosnien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque